Pierre bleue est un terme qui peut faire référence à :

Une pierre de taille 
 Pierre bleue, en Belgique et dans l'Avesnois (France), une roche calcaire sédimentaire compacte formée au Dévonien et au Carbonifère (ère primaire) par l'accumulation de crinoïdes et d'autres organismes marins, très utilisée en architecture et en sculpture en Belgique et dans les régions avoisinantes depuis le Moyen Âge.
 Pierre bleue de Givet, une variété appartenant à ce type de pierre bleue extraite dans la région de Givet (Ardennes, France)
 Pierre bleue de Vogüé, dans l'Ardèche (France), une roche calcaire sédimentaire compacte formée au Jurassique (ère secondaire), exploitée industriellement aux s et utilisée en architecture en France.
  Pierre bleue de Nozay, dans la région de Châteaubriant, est un type de schiste bleuté ayant subi moins de pression que le schiste ordinaire, lui donnant un grain plus doux. Cette pierre se débite en blocs qui peuvent ensuite être utilisés comme matériaux de construction ou de décoration

Un fromage 
 Pierre bleue, un fromage de l'Avesnois.

Une pâtisserie 
 La pierre bleue de Givet : une pâtisserie locale